

Carriera

Nazionale
Con la Nazionale Sub-20 paraguaiana ha preso parte al Sudamericano Sub-20 2019